Сейна́бо Сей (; род. 7 октября 1990, Стокгольм) — шведская певица и автор песен.

Ранние годы 

Сейнабо родилась в районе Седермальм, в Стокгольме, 7 октября 1990 года. Она имеет шведские и гамбийские корни. В возрасте восьми лет переехала в Хальмстад и приняла участие в местном конкурсе для музыкально-одарённых подростков.

Сейнабо на ранних этапах своего творчества вдохновлялась Алишей Киз и Бейонсе. Отец Сейнабо, Маудо Сей, был известным музыкантом в Гамбии и Сенегале.
Сейнабо стремилась поступить в Йельский университет, а также сделала несколько шагов в сторону этого и поступила на Международную программу бакалавриата в Хальмстаде, но уже в 16 лет поменяла курс своей жизни, переехала в Стокгольм и окончила музыкальную школу со специализацией в области соул-музыки.

Карьера 

После учебы, Сейнабо начала работать с продюсером Магнусом Лидхолом и выпустила свой дебютный сингл «Younger». Затем выпускает сингл «Hard Time» и «Pistols At Down». Благодаря этим композициям, Сейнабо получила известность как в Швеции, так и за рубежом. Её творчество называют поп-соулом. На её дебютный сингл было записано много ремиксов, в том числе от норвежского диджея Kygo. Этот ремикс был включён в дебютный альбом Сейнабо «Pretend». Кроме того, ремикс попал в топ Billboard Hot Dance Club Songs. 16 апреля 2015 года дебютный сингл Сейнабо был назван треком дня на BBC Radio 1.

Сейнабо выступала на Шведской версии премии Грэмми 2014 года. В октябре 2014 года Сейнабо выпускает расширенную версию EP под названием «For Madeleine», который назван в честь её матери. Альбом был спродюсирован Магнусом Лидхолом, а среди авторов песен, кроме самой Сейнабо, выступил такой известный музыкант как Salem Al Fakir. В том же месяце она выступала в Королевском драматическом театре в Стокгольме. Также, Сейнабо выступала на концерте Нобелевской премии мира в 2014 году.

30 марта 2015 года, Сейнабо выпустила свой второй EP, содержащий четыре композиции и названный в честь её отца Маудо — «For Maudo». Вторая пластинка повторила успех первой и получила широкое признание критиков, как в Швеции, так и за рубежом. Эту пластинку описывали как «невесомую и завораживающую», а один критик назвал композиции с этой пластинки «исключительно красивой музыкой».

23 октября 2015 года Сейнабо выпустила свой дебютный альбом «Pretend». Альбом содержит 16 треков и включает признанные хиты «Younger», «Hard Time» и «Pistols At Down». Альбом получил хорошие отзывы и признание по всему миру. Сингл «Poetic» из дебютного альбома Сейнабо был включен в авторскую подборку Тейлор Свифт на стримминговом сервисе Apple Music.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания 

Музыканты в стиле синти-поп
Музыканты в стиле соул